Новосёлки:
 Новосёлки (вы́селки, отсёлки, посёлки) — поселение (заселение) из ближних выходцев (отсельных крестьян) из села (деревни), отделившихся и занявших пустошь или заполье.

Топоним

Белоруссия

Брестская область 
 Новосёлки — деревня в Городищенском сельсовете Барановичского района.
 Новосёлки — деревня в Почаповском сельсовете Барановичского района.
 Новосёлки — деревня в Берёзовском районе.
 Новосёлки — деревня в Дрогичинском районе.
 Новосёлки — деревня в Ивановском районе.
 Новосёлки — агрогородок в Каменецком районе.
 Новосёлки — агрогородок в Новосёлковском сельсовете Кобринского района.
 Новосёлки — деревня в Остромическом сельсовете Кобринского района.
 Новосёлки — деревня в Тевельском сельсовете Кобринского района.
 Новосёлки — деревня в Лунинецком районе.
 Новосёлки — агрогородок в Новосёлковском сельсовете Ляховичского района.
 Новосёлки — деревня в Кривошинском сельсовете Ляховичского района.

 Новосёлки — деревня в Сухопольском сельсовете Пружанского района.
 Новосёлки — деревня в Хоревском сельсовете Пружанского района.

Витебская область 
 Новосёлки — деревня в Бочейковском сельсовете Бешенковичского района.
 Новосёлки — деревня в Островенском сельсовете Бешенковичского района.
 Новосёлки — деревня в Запольском сельсовете Витебского района.
 Новосёлки — деревня в Летчанском сельсовете Витебского района.
 Новосёлки — упразднённая деревня в Обрубском сельсовете Глубокского района.
 Новосёлки — деревня в Уделовском сельсовете Глубокского района.
 Новосёлки — деревня в Лепельском районе.
 Новосёлки — деревня в Оршанском районе.
 Новосёлки — деревня в Дуниловичском сельсовете Поставского района.
 Новосёлки — деревня в Куропольском сельсовете Поставского района.
 Новосёлки — агрогородок в Новосёлковском сельсовете Поставского района.
 Новосёлки — деревня в Богушевском сельсовете Сенненского района.
 Новосёлки — деревня в Ходцевском сельсовете Сенненского района.
 Новосёлки — деревня в Толочинском районе.
 Новосёлки — деревня в Ушачском районе.
 Новосёлки — деревня в Чашникском районе.
 Новосёлки — деревня в Шумилинском районе.

Гомельская область 
 Новосёлки — агрогородок в Ветковском районе.
 Новосёлки — деревня в Калинковичском районе.
 Новосёлки — деревня в Кормянском районе.
 Новосёлки — деревня в Новосёлковском сельсовете Петриковского района.
 Новосёлки — деревня в Петриковском сельсовете Петриковского района.
 Новосёлки — деревня в Рогачёвском районе.
 Новосёлки — деревня в Хойникском районе.

Гродненская область 
 Новосёлки — деревня в Берестовицком районе.
 Новосёлки — деревня в Красносельском поселковом совете Волковысского района.
 Новосёлки — деревня в Реплевском сельсовете Волковысского района.
 Новосёлки — деревня в Квасовском сельсовете Гродненского района.
 Новосёлки — деревня в Обуховском сельсовете Гродненского района.
 Новосёлки — деревня в Озёрском сельсовете Гродненского района.
 Новосёлки — деревня в Подлабенском сельсовете Гродненского района.
 Новосёлки — деревня в Сопоцкинском поселковом совете Гродненского района.
 Новосёлки — деревня в Даниловичском сельсовете Дятловского района.
 Новосёлки — деревня в Дятловском сельсовете Дятловского района.
 Новосёлки — деревня в Роготновском сельсовете Дятловского района.
 Новосёлки — деревня в Поречском сельсовете Дятловского района.
 Новосёлки — деревня в Зельвенском районе.
 Новосёлки — деревня в Ивьевском сельсовете Ивьевского района.
 Новосёлки — деревня в Лелюкинском сельсовете Ивьевского района.
 Новосёлки — деревня в Малюшичском сельсовете Кореличского района.
 Новосёлки — деревня в Турецком сельсовете Кореличского района.
 Новосёлки — деревня в Ваверском сельсовете Лидского района.
 Новосёлки — деревня в Дубровенском сельсовете Лидского района.
 Новосёлки — деревня в Лунненском сельсовете Мостовского района.
 Новосёлки — деревня в Мостовском сельсовете Мостовского района.
 Новосёлки — деревня в Валевском сельсовете Новогрудского района.
 Новосёлки — деревня в Ладеникском сельсовете Новогрудского района.
 Новосёлки — деревня в Осташинском сельсовете Новогрудского района.
 Новосёлки — деревня в Островецком районе.
 Новосёлки — деревня в Жупранском сельсовете Ошмянского района.
 Новосёлки — деревня в Каменнологском сельсовете Ошмянского района.
 Новосёлки — агрогородок в Новосёлковском сельсовете Ошмянского района.
 Новосёлки — деревня в Вердомичском сельсовете Свислочского района.
 Новосёлки — деревня в Новодворском сельсовете Свислочского района.
 Новосёлки — деревня в Василевичском сельсовете Слонимского района.
 Новосёлки — деревня в Деревновском сельсовете Слонимского района.
 Новосёлки — агрогородок в Павловском сельсовете Слонимского района.
 Новосёлки — деревня в Войстомском сельсовете Сморгонского района.
 Новосёлки — деревня в Кревском сельсовете Сморгонского района.
 Новосёлки — деревня в Дембровском сельсовете Щучинского района.
 Новосёлки — деревня в Можейковском сельсовете Щучинского района.
 Новосёлки — упразднённая деревня в Щучинском сельсовете Щучинского района.

Минская область 
 Новосёлки — деревня в Березинском районе.
 Новосёлки — деревня в Гливинском сельсовете Борисовского района.
 Новосёлки — деревня в Лошницком сельсовете Борисовского района.
 Новосёлки — деревня в Долгиновском сельсовете Вилейского района.
 Новосёлки — деревня в Костеневичском сельсовете Вилейского района.
 Новосёлки — деревня в Рабунском сельсовете Вилейского района.
 Новосёлки — деревня в Хотенчицком сельсовете Вилейского района.
 Новосёлки — деревня в Вишневском сельсовете Воложинского района.
 Новосёлки — деревня в Саковщинском сельсовете Воложинского района.
 Новосёлки — деревня в Яршевичском сельсовете Воложинского района.
 Новосёлки — деревня в Бобовнянском сельсовете Копыльского района.
 Новосёлки — деревня в Братковском сельсовете Копыльского района.
 Новосёлки — деревня в Бучатинском сельсовете Копыльского района.
 Новосёлки — деревня в Докторовичском сельсовете Копыльского района.
 Новосёлки — деревня в Потейковском сельсовете Копыльского района.
 Новосёлки — деревня в Крупском районе.
 Новосёлки — деревня в Логойском районе.
 Новосёлки — деревня в Минском районе.
 Новосёлки — деревня в Кривичском сельсовете Мядельского района.
Новосёлки — деревня, вошедшая в состав города Мядель..
 Новосёлки — деревня в Свирском поселковом Совете Мядельского района.
 Новосёлки — деревня в Старогабском сельсовете Мядельского района.
 Новосёлки — деревня в Пуховичском районе.
 Новосёлки — деревня в Слуцком районе.
 Новосёлки — деревня в Стародорожском районе.
 Новосёлки — деревня в Узденском районе.

Могилёвская область 
 Новосёлки — деревня в Вишовском сельсовете Белыничского района.
 Новосёлки — деревня в Ланьковском сельсовете Белыничского района.
 Новосёлки — деревня в Бобруйском районе.
 Новосёлки — деревня в Дрибинском районе.
 Новосёлки — деревня в Краснопольском районе.
 Новосёлки — деревня Вейнянского сельсовета Могилёвского района.
 Новосёлки — деревня Вендорожского сельсовета Могилёвского района.
 Новосёлки — деревня Дашковского сельсовета Могилёвского района.
 Новосёлки — деревня в Осиповичском районе.
 Новосёлки — деревня в Войниловском сельсовете Чаусского района.
 Новосёлки — деревня в Горбовичском сельсовете Чаусского района.
 Новосёлки — деревня в Шкловском районе.

Россия

Брянская область 
 Новосёлки — село в Брянском районе.
 Новосёлки — бывшее село в Дубровском районе.
 Новосёлки — прежнее название села Пролетарск в Стародубском районе.

Владимирская область 
 Новосёлки — деревня в Муромском районе.

Вологодская область 
 Новосёлки — деревня в Шекснинском районе.

Воронежская область 
 Новосёлки — посёлок в Новоусманском районе.

Ивановская область 
 Новосёлки — село в Комсомольском районе.
 Новосёлки — деревня в Палехском районе.
 Новосёлки — деревня в Юрьевецком районе.

Калининградская область 
 Новосёлки — посёлок в Багратионовском районе.
 Новосёлки — посёлок в Правдинском районе.

Калужская область 
 Новосёлки — деревня в Барятинском районе.
 Новосёлки — деревня в Жуковском районе.
 Новосёлки — деревня в Кировском районе.

 Новосёлки — деревня в Козельском районе, входит в сельское поселение Деревня Лавровск.
 Новосёлки — деревня в Козельском районе, входит в сельское поселение Село Попелёво.
 Новосёлки — деревня в Малоярославецком районе.
 Новосёлки — деревня в Медынском районе.
 Новосёлки — деревня в Мещовском районе, входит в городское поселение Город Мещовск.
 Новосёлки — село в Мещовском районе, входит в сельское поселение Село Гаврики.
 Новосёлки — деревня в Мосальском районе.
 Новосёлки — деревня в Перемышльском районе, входит в сельское поселение Село Макарово.
 Новосёлки — деревня в Перемышльском районе, входит в сельское поселение Деревня Сильково.
 Новосёлки — деревня в Ферзиковском районе.
 Новосёлки — деревня в Хвастовичском районе.
 Новосёлки — деревня в составе городского округа Калуга.

Костромская область 
 Новосёлки — деревня в Буйском районе, входит в Боровское сельское поселение.
 Новосёлки — деревня в Буйском районе, входит в Куриловское сельское поселение.
 Новосёлки — хутор в Кадыйском районе.
 Новосёлки — деревня в Кологривском районе.
 Новосёлки — деревня в Макарьевском районе.
 Новосёлки — деревня в Островском районе.
 Новосёлки — деревня в Сусанинском районе.

Курская область 
 Новосёлки — деревня в Фатежском районе.

Ленинградская область 
 Новосёлки — деревня в Кингисеппском районе.
 Новосёлки — деревня в Ломоносовском районе.

Липецкая область 
 Новосёлки — деревня в Воловском районе.
 Новосёлки — деревня в Становлянском районе, входит в Лукьяновское сельское поселение.
 Новосёлки — деревня в Становлянском районе, входит в Островское сельское поселение.

Мордовия 
 Новосёлки — село в Чамзинском районе.

Московская область 
 Новосёлки — деревня в Дмитровском районе.
 Новосёлки — деревня в Зарайском районе.
 Новосёлки — посёлок в городском округе Кашира.
 Новосёлки — деревня в Клинском районе.
 Новосёлки — деревня в Коломенском районе, сельское поселение Биорковское.
 Новосёлки — деревня в Коломенском районе, сельское поселение Хорошовское.
 Новосёлки — деревня в Можайском районе.
 Новосёлки — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Новосёлки — деревня в городском округе Подольск.
 Новосёлки — деревня в Сергиево-Посадском районе, сельское поселение Лозовское.
 Новосёлки — деревня в Сергиево-Посадском районе, сельское поселение Селковское.
 Новосёлки — деревня в Сергиево-Посадском районе, городское поселение Хотьково.
 Новосёлки — деревня в Сергиево-Посадском районе, сельское поселение Шеметовское.
 Новосёлки — деревня в городском округе Серебряные Пруды.
 Новосёлки — деревня в Серпуховском районе, сельское поселение Дашковское.
 Новосёлки — деревня в Серпуховском районе, сельское поселение Липицкое.
 Новосёлки — деревня в Ступинском районе, сельское поселение Аксиньинское.
 Новосёлки — деревня в Ступинском районе, городское поселение Жилёво.
 Новосёлки — деревня в Ступинском районе, сельское поселение Леонтьевское.
 Новосёлки — село в Чеховском районе.

Москва 
 Новосёлки — бывшая деревня, микрорайон в составе Молжаниновского района Москвы.

Нижегородская область 
 Новосёлки — село в Арзамасском районе.
 Новосёлки — деревня в Вадском районе.
 Новосёлки — село в Вачском районе.
 Новосёлки — село в Вознесенском районе.
 Новосёлки — село в Лукояновском районе.
 Новосёлки — деревня в Сеченовском районе.

Новгородская область 
 Новосёлки — деревня в Пестовском районе.
 Новосёлки — деревня в Холмском районе.

Оренбургская область 
 Новосёлки — село в Саракташском районе.

Орловская область 
 Новосёлки — посёлок в Дмитровском районе.
 Новосёлки — деревня в Колпнянском районе.
 Новосёлки — деревня в Мценском районе, входит в Алябьевское сельское поселение.
 Новосёлки — деревня в Мценском районе, входит в Чахинское сельское поселение.
 Новосёлки — посёлок в Сосковском районе.
 Новосёлки — деревня в Шаблыкинском районе.

Псковская область 
 Новосёлки — деревня в Великолукском районе.
 Новосёлки — деревня в Новосокольническом районе.

Рязанская область 
 Новосёлки — село в Кадомском районе.
 Новосёлки — деревня в Клепиковском районе.
 Новосёлки — село в Рыбновском районе.
 Новосёлки — посёлок в Рязанском районе.
 Новосёлки — деревня в Старожиловском районе.
 Новосёлки — село в Шацком районе.

Самарская область 
 Новосёлки — деревня в Сызранском районе.

Санкт-Петербург 
 Новосёлки — территориальная зона в посёлке Левашово.
 Новосёлки — исторический район в городе Пушкине.

Смоленская область 
 Новосёлки — деревня в Вяземском районе, Калпитское сельское поселение.
 Новосёлки — деревня в Вяземском районе, Поляновское сельское поселение.
 Новосёлки — деревня в Духовщинском районе, Бабинское сельское поселение.
 Новосёлки — деревня в Краснинском районе, Маньковское сельское поселение.
 Новосёлки — деревня в Рославльском районе, Грязенятское сельское поселение.
 Новосёлки — деревня в Рославльском районе, Сырокоренское сельское поселение.
 Новосёлки — деревня в Руднянском районе, Кляриновское сельское поселение.
 Новосёлки — деревня в Смоленском районе, Сметанинское сельское поселение.
 Новосёлки — деревня в Смоленском районе, Стабенское сельское поселение.
 Новосёлки — деревня в Ярцевском районе, Львовское сельское поселение.

Тамбовская область 
 Новосёлки — деревня в Мичуринском районе.
 Новосёлки — деревня в Никифоровском районе.

Татарстан 
 Новосёлки — село в Буинском районе.

Тверская область 
 Новосёлки — деревня в Андреапольском районе.
 Новосёлки — посёлок в Жарковском районе.
 Новосёлки — деревня в Западнодвинском районе.
 Новосёлки — деревня в Нелидовском районе.
 Новосёлки — деревня в Оленинском районе.
 Новосёлки — деревня в Селижаровском районе.

Тульская область 
 Новосёлки — деревня в Алексинском районе.
 Новосёлки — деревня в Венёвском районе.
 Новосёлки — деревня в Заокском районе.
 Новосёлки — деревня в Каменском районе.
 Новосёлки — деревня в Кимовском районе.
 Новосёлки — деревня в Ленинском районе.
 Новосёлки — посёлок в Плавском районе.
 Новосёлки — деревня в Тёпло-Огарёвском районе.
 Новосёлки — деревня в Чернском районе.
 Новосёлки — деревня в Щёкинском районе.
 Новосёлки — посёлок в Ясногорском районе.

Тюменская область 
 Новосёлки — деревня в Голышмановском районе.

Ульяновская область 
Новосёлки — посёлок в Мелекесском районе.

Ярославская область 
 Новосёлки — посёлок в Ярославле.
 Новосёлки — деревня в Большесельском районе.
 Новосёлки — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Новосёлки — деревня в Даниловском районе.
 Новосёлки — деревня в Любимском районе.
 Новосёлки — деревня в Мышкинском районе.
 Новосёлки — деревня в Некоузском районе.
 Новосёлки — деревня в Некрасовском районе.
 Новосёлки — деревня в Рыбинском районе.
 Новосёлки — деревня в Тутаевском районе.
 Новосёлки — деревня в Угличском районе.
 Новосёлки — деревня в Ярославском районе, входит в Туношенское сельское поселение.
 Новосёлки — деревня в Ярославском районе, входит в Курбское сельское поселение.

Украина

Волынская область 
 Новосёлки — село во Владимир-Волынском районе.
 Новосёлки — село в Гороховском районе.
 Новосёлки — село в Маневичском районе.
 Новосёлки — село в Турийском районе.

Житомирская область 
 Новосёлки — село в Овручском районе.

Киевская область 
 Новосёлки — село, входит в Кагарлыкский район.
 Новосёлки — село в Киево-Святошинском районе.
 Новосёлки — село в Вышгородском районе.
 Новосёлки — село в Макаровском районе.

Львовская область 
 Новосёлки — село в Бусской общине Золочевского района.
 Новосёлки — село в Золочевской общине Золочевского района.
 Новосёлки — село во Львовском районе.
 Новосёлки — село в Яворовском районе.
 Новосёлки — до 1989 года название села Новое Село в Дрогобычском районе.

Ровненская область 
 Новосёлки — село, входит в Беленский сельский совет Владимирецкого района.
 Новосёлки — село, центр Новосёлковского сельского совета Здолбуновского района.
 Новосёлки — село, центр Новосёлковского сельского совета Млиновского района.

Черниговская область 
 Новосёлки — село в Репкинском районе.

См. также 
 Новосёлки-Гостинные
 Новосёлки-Опарские
 Новоселок
 Новосёлки 1
 Новосёлки 2